То́кен () — объект, создающийся из лексемы в процессе лексического анализа («токенизации», от ).
 
В прикладном программировании понятие токена и его лексема могут не различаться.

Шаблон токена — формальное описание класса лексем, которые могут создать данный тип токена.

Теория компиляторов